Emma Booth puede referirse a:

 Emma Booth (actriz), actriz australiana, más conocida por interpretar a Kim Hollingsworth en la serie Underbelly: The Golden Mile.
 Emma Louise Booth, cantante británica que interpretó la canción «Give A Little Love Back To The World».